Lisberger ist der Name von

 Christoph Lisberger (* um 1570; † ?), von 1606 bis 1612 Kreuzkantor in Dresden
 Steven Lisberger (* 1951), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent